Bochart peut désigner :

Patronyme 

 Eugène Bochart (1819-1877) : cordonnier, homme politique et historien belge.
 François Bochart de Saron (v.1633-1715), évêque de Clermont-Ferrand, ancien chanoine du chapitre de Notre-Dame de Paris
 Jean Bochart de Champigny (après 1645-1720) : intendant de la Nouvelle-France de 1687 à 1702,
 Jean Bochart de Champigny, chanoine, agent du chapitre de Notre-Dame de Paris
 Jean Baptiste Gaspard Bochart de Saron, dit aussi Bochart-Saron (1730-1794) : magistrat, astronome et mathématicien français,
 Samuel Bochart (1599-1667) : érudit français,
 Théodore Bochart du Plessis (ou Théodore du Plessis-Bochart ou Bochard) (1607-1653) : officier de marine français,

Toponymie 

 Rue Bochart-de-Saron : voie du  de Paris.

Divers 
 Toulemonde Bochart, entreprise française.

Voir aussi 
 
Patronyme français